Grobler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Grobler (* 1949), polnischer Philosoph
 Bradley Grobler (* 1988), südafrikanischer Fußballspieler
 Du Preez Grobler (* 1977), namibischer Rugbyspieler
 Hanna Grobler (* 1981), finnische Leichtathletin
 Johan Grobler (* 1997), südafrikanischer Leichtathlet
 Juan Grobler (* 1973), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kleintjie Grobler (1944–1999), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Manie Grobler (1953–2004), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Pieter Grobler (* 1977), südafrikanischer Pianist
 Sebastian Grobler (* 1968), deutscher Regisseur
 Ursula Grobler (* 1980), südafrikanische Ruderin